Jméno Josef Šlechta nese více významných osob:

 Josef Šlechta – český dopravce a následně zakladatel dopravní společnosti Spojbus
 Josef Šlechta (kněz) (1856–1924) – český římskokatolický kněz a mělnický probošt
 Josef Šlechta (malíř) (1925–2018) – český malíř